Chrysopogon (plant), plantengeslacht uit de grassenfamilie Poaceae
Chrysopogon (vliegen), roofvliegengeslacht uit de familie Asilidae